Чемпионат Европы по дзюдо 1999 года проходил во Братиславе (Словакия) с 22 по 23 мая.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Медальный зачёт

Ссылки 
 Results of the 1999 European Judo Championships (JudoInside.com)

1999 год в дзюдо
Спорт в Словакии в 1999 году
Чемпионаты Европы по дзюдо
Май 1999 года
Международные спортивные соревнования в Братиславе
дзюдо
Дзюдо в Словакии
Чемпионаты Европы в Словакии